

Patronyme 

 Laurence Colussi (1969-), comédienne française.

Divers 
 Groupe Colussi, un groupe agroalimentaire italien.
Patronyme italien